Le tournoi CCI International 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash CCI International qui se déroule du 8 au 13 septembre 2015 à Bombay. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card Harinder Pal Sandhu. 

La tête de série  Borja Golán remporte son premier titre depuis deux ans face au joueur local Saurav Ghosal.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 CCI International
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

CCI International
Sport en Inde en 2015
Squash en 2015
Sport en septembre 2015